Joshua Tree steht für:

 englischer Trivialname der Josua-Palmlilie
 Joshua Tree (Kalifornien), Ort im San Bernardino County
 Joshua-Tree-Nationalpark, Wüstenlandschaft in Kalifornien
 Joshua Tree, Originaltitel des Actionfilms Barett – Das Gesetz der Rache (1993)
 The Joshua Tree, Studioalbum von U2 (1987)
 Joshua Tree (Schriftsteller), Pseudonym eines deutschen Science-Fiction-Autors